Mutus steht für:
 Mutus (Mondkrater)
 Vicente Mut y Armengol (1614–1687), spanischer Astronom
 Lagopus mutus in älterer Literatur, siehe Alpenschneehuhn